Fly, O pequeno guerreiro (Dragon Quest: Dai No Daibouken), série de anime/mangá
Apollon Fly, um modelo de automóvel da Apollon
Fly Linhas Aéreas - uma companhia aérea brasileira
Rio Fly
Fly fishing ou pesca com mosca - modalidade de pesca
FlyOne - uma companhia aérea da Moldávia

Música
Fly (banda), boyband brasileira formada em 2013.
Fly (álbum de Dixie Chicks)
Fly (canção de Blind Guardian)
Fly (canção de Gigi D'Agostino)
Fly (canção de Hilary Duff)
Fly (canção de Wanessa Camargo)
Fly (canção de Nicki Minaj)
Fly (canção de Avril Lavigne)